Castro Street (San Francisco) in De Castro, San Francisco, Californië
Castro Street (Santa Clara), de hoofdstraat van Mountain View, Santa Clara County, Californië
Castro Street (film), een korte documentairefilm uit 1966 van Bruce Baillie
Castro Street Station, een Muni Metro-metrostation in San Francisco
Castro Street Fair (vergelijkbaar met Folsom Street Fair en Dore Alley)